Tamana puede referirse a:

 Tamana, una isla de Kiribati;
 Tamana, una ciudad en la prefectura de Kumamoto, Japón;
 Tamana, un pueblo en Wallis y Futuna, Francia.